alcantara – materiał tekstylny
 Alcántara – miasto w Hiszpanii
 Alcântara – miasto w Brazylii
 Alcantara – rzeka na Sycylii
 Alcântara – kosmodrom w Brazylii
 Alcántara – zakon rycerski założony w czasie rekonkwisty